Les élections régionales de 1977 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1977
Burgenland
Politique en octobre 1977